U-47:

Немецкие подводные лодки 
 U-47 (1916)
 UB-47
 UC-47
 U-47 (1938)

Прочее 
 U47 — линия метро в Дортмунде